Шестич — сербская фамилия. Известные носители:
 Шестич, Душан (род. 1946) — композитор, автор музыки и слов государственного гимна Боснии и Герцеговины.
 Шестич, Мария (род. 1987) — певица и пианистка из Боснии и Герцеговины.
 Шестич, Милош (род. 1956) — югославский сербский футболист.